Reino - em inglês, kingdom
Kingdom (jogo eletrônico)
Ou ainda:
Kingdom (álbum)
Kingdom (mangá)
Kingdom (série britânica)
Kingdom (série sul-coreana)
The Kingdom - desambiguação de vário termos homônimos
Roger Kingdom

Localidades

Kingdom City

Desambiguação